Andrzej Kołodyński (ur. 1937) – polski filmoznawca
 Czesław Kołodyński – polski lekarz, rzeźbiarz
 Czesław Kołodyński (1941-2014) – polski lekkoatleta
 Marcin Kołodyński (1980-2001) – polski aktor